Illusion 6 – czwarty album studyjny zespołu Illusion, wydany w 1998 roku. Płyta była promowana teledyskiem do utworu "Trzy ptaki". 

Wersja zremasterowana (z utworami dodatkowymi) ukazała się w 2004 roku nakładem Metal Mind Productions.

Lista utworów 

Utwór 13 zawiera piosenkę "Niedaleko" oraz bonusowy utwór "Jerry", który oddzielony jest 2 sekundową przerwą.

Twórcy 
 Skład podstawowy 
 Paweł Herbasch - perkusja
 Tomasz Lipnicki - gitara, śpiew
 Jerzy Rutkowski - gitara
 Jarosław Śmigiel - gitara basowa

 Pozostali 
 Tuff Enuff - śpiew w utworach "No man" i "Pukany"
 Adam Toczko - miksowanie, produkcja muzyczna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Illusion
Albumy muzyczne wydane w roku 1998
Albumy wyprodukowane przez Adama Toczko
Albumy PolyGram Polska